Reichsstraße 15 steht für:
 Reichsstraße 15, Fernstraße in Bayern, siehe Bundesstraße 15 #Frühere Strecken und Bezeichnungen

Reichsstraße 15 ist die Adresse folgender Gebäude:
 Reichsstraße 15 in Radebeul, siehe Liste der Kulturdenkmale in Radebeul-Oberlößnitz